Вооружённые силы Германии в разные исторические эпохи носили различные названия:

 Рейхсвер в Веймарской республике (1919—1935).
 Вермахт в Третьем рейхе (1935—1945).
 Национале Фольксармее (Национальная народная армия) в ГДР (1956—1990).
 Бундесвер в ФРГ (с 1955 года — настоящее время).